28-й чемпионат Узбекистана по футболу 2019 года среди клубов Про-лиги. Проводился с апреля по ноябрь 2019 года. Победитель турнира получил путёвку в Суперлигу.

Участники

Про А Лига

Турнирная таблица

Бомбардиры

Про Б Лига

Запад

Турнирная таблица 

 После 9-го тура клубы Иттифак-Бухара и Зарангари были сняты с турнира. Все результаты команд аннулированы.

Восток

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Про А Лигу 
Матчи между 1-ой и 2-ой командами Запада и Востока Про Б Лиги.

См. также 
 Суперлига 2019
 Вторая лига Узбекистана 2019
 Кубок Узбекистана 2019

Источники 

А Про-лига иштирокчилари номи маълум

А ва В Про-лига иштирокчилари секин-аста сараланмоқда

ПФЛ кубоги-2019 тақвими тасдиқланди

Ссылки 

Первая лига чемпионата Узбекистана по футболу